Kador peut faire référence à :
 Kador, un chien intellectuel dans la série Les Bidochon de Christian Binet, 
 Ménez Kador, le second point culminant de la partie bretonne du Massif armoricain,
 chaise, en breton KLT,
 Le Mystère des roches de Kador, un film de Léonce Perret de 1912 avec Suzanne Grandais (Suzanne de Lormel),
 Pointe du Kador (ou Beg ar Gador), sur la presqu'île de Crozon où se situe le phare de Morgat, les restes d'une batterie militaire au-dessus de l'ancienne arche, dont la légende locale dit qu'elle s'est créée pour laisser passer un navire en détresse après que les marins eurent prié Sainte Marine de les sauver (la grotte voisine de la pointe s'appelle « Grotte Sainte Marine »). L'arche s'est effondrée dans les années 1980,
 les grottes du Kador, à Crozon-Morgat, sur la presqu'île de Crozon, en Baie de Douarnenez,